

Patronymes 

 Jean Romilly (1714-1796), horloger, journaliste et encyclopédiste genevois ;
 Jean-Edme Romilly (1739-1779), son fils, théologien et encyclopédiste genevois ;
 Samuel Romilly (1758-1818), jurisconsulte anglais.
 Olry Worms de Romilly, (1759-1851), est un banquier français, président du Consistoire central israélite de France ;
 Jacqueline Worms de Romilly (1913-2010), philologue et académicienne française ;

 Famille de Romilley, famille éteinte de la noblesse française

Toponymes simples 
 Romilly, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Romilly-la-Puthenaye
 Romilly, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher

Toponymes suivi d'un déterminant 
 Romilly-sur-Aigre, commune française d’Eure-et-Loir
 Romilly-sur-Andelle, commune française de l’Eure.
 Romilly-la-Puthenaye, commune française de l’Eure 
 Romilly-sur-Seine, commune française de l’Aube

Voir aussi 
 Voiture Romilly, un type de voiture de chemin de fer métallisées à bogies

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France